AFC Ajax in het seizoen 2018/19 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2018/19 (vrouwen)